Jeskyňka může být:

 malá jeskyně (zdrobnělina)
 pohádková postava, zlá lesní žínka bydlící v jeskyni, známé jsou např. z pohádky O Smolíčkovi
 slangové označení pro ženské pohlavní ústrojí, resp. pro vaginu
 postava z filmu Jak básníci přicházejí o iluze
 postava z divadelní hry Blaník

Externí odkazy